Адам Патрик Девајн (; Вотерлу, 7. новембар 1983) амерички је глумац, комичар, певач, сценариста и продуцент. Постао је познат по раду на ТВ каналу -{Comedy Central}-.

Филмографија

Филм 

|-
| 2007.
| Мамин син
| -{Mama's Boy}-
| Алхорн
|
|-
| 2009.
| Ратко: Диктаторов син
| -{Ratko: The Dictator's Son}-
| Крис
|
|-
| 2011.
| Легенда о Авесомест Максимусу
| -{The Legend of Awesomest Maximus}-
| Ефор 1
|
|-
| 2012.
| Савршени корак
| -{Pitch Perfect}-
| Бампер Ален
|
|-
| 2014.
| Лоше комшије
| -{Neighbors}-
| дечко на забави
|
|-
| rowspan="3" | 2015.
| Последње девојке
| -{The Final Girls}-
| Курт
|
|-
| Савршени корак 2
| -{Pitch Perfect 2}-
| Бампер Ален
|
|-
| Млађи референт
| -{The Intern}-
| Џејсон
|
|-
| rowspan="3" | 2016.
| Ледено доба: Велики удар
| -{Ice Age: Collision Course}-
| Џулијан (глас)
|
|-
| Фрка на венчању
| -{Mike and Dave Need Wedding Dates}-
| Мајк Стенгл
|
|-
| Зашто баш он?
| -{Why Him?}-
| Тајсон Модел
|
|-
| 2017.
| Лего Бетмен филм
| -{The Lego Batman Movie}-
| Флеш (глас)
|
|-
| rowspan="3" | 2018.
| Када смо се први пут срели
| -{When We First Met}-
| Ноа Ешби
|
|-
| Игра је готова, човече!
| -{Game Over, Man!}-
| Алекс
|
|-
| Пакет
| -{The Package}-
| 
| продуцент
|-
| rowspan="2" | 2019.
| Није ли романтично?
| -{Isn't It Romantic}-
| Џош
|
|-
| Џекси
| -{Jexi}-
| Фил
|
|-
| rowspan="2" | 2020.
| Срећан пут: Пустоловине у психоделицима
| -{Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics}-
| млади Ентони Бурден
|
|-
| Чаробни камп
| -{Magic Camp}-
| Енди Дакерман
|
|-
| 2021.
| Мали отписанци
| -{Extinct}-
| Ед (глас)
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2011.
| Радохоличари
| -{Workaholics}-
| Адам Демамп
| главна улога
|-
| rowspan="2" | 2013.
| Заједница
| -{Community}-
| Вили Вингер Млађи
| 1 епизода
|-
| Ометени у развоју
| -{Arrested Development}-
| Старски
| 1 епизода
|-
| 2013—2018.
| Модерна породица
| -{Modern Family}-
| Енди Бејли
| споредна улога (5—7, 9. сезона)
|-
| rowspan="2" | 2014.
| Санџеј и Крег
| -{Sanjay and Craig}-
| Рашка Буш (глас)
| 1 епизода
|-
| Амерички тата
| -{American Dad!}-
| Кристоф (глас)
| 1 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички комичари
Амерички певачи
Амерички сценаристи
Амерички продуценти